Roure (Alpy Nadmorskie) – miejscowość we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Roure (Turyn) – miejscowość we Włoszech, w regionie Piemont